Шамиль Идрисович Гитинов (4 июля 1979; Тлондода, Дагестанская АССР, РСФСР, СССР) — российский и армянский борец вольного стиля, двукратный призер чемпионатов Европы.

Биография 
Родился в селе Тлондода. Чемпион Вооруженных сил РФ. Занимался под руководством своего отца Идриса Гитинова. Сменил гражданство на армянское, дважды становился призёром чемпионатов Европы.

Спортивные результаты 
 Чемпионат России по вольной борьбе 2005 — ;
 Чемпионат Европы по борьбе 2006 — ;
 Чемпионат мира по борьбе 2006 — 15;
 Чемпионат Европы по борьбе 2007 — ;

Личная жизнь 
Отец: Идрис Гитинов — первый тренер. Старший брат — Арсен, также борец, серебряный призёр Олимпийских игр 2000 года. Троюродный брат — Тагир Хайбулаев, Олимпийский чемпион по дзюдо.

Примечания

Ссылки 
 
 Досье на сайте «Спортивная борьба Дагестана»

Борцы по алфавиту
Борцы России
Борцы Армении